Kuse steht für:
 Kuse, europäische, mittelalterliche Stangenwaffe

Kuse ist der Familienname folgender Personen:
 Kitty Kuse (Käthe Kuse; 1904–1999), Aktivistin lesbischer Emanzipation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 Luna Kuse (* 2002), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Cuse